Příjmení Stummer má více nositelů:

 August Stummer (1827–1909), rakouský a český podnikatel a politik německé národnosti 
 Josef Stummer (1834–1903), rakousko-uherský státní úředník a politik
 Josef Stummer von Traunfels (1808–1891), rakouský stavitel a architekt